Ludwinów kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Liudvinavas, ort,

Polen 

 Ludwinów (ort i Polen, Powiat węgrowski), Masoviens vojvodskap, 
 Ludwinów (ort i Polen, Powiat radomski), Masoviens vojvodskap, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar